Шига́дзе, также Шигацзе́ (, ) — город окружного значения в Тибетском автономном районе КНР.

История 
Часть исторической области У-Цанг.

В 1959 году были образованы специальный район Шигадзе () и специальный район Гьянгдзе (). В 1964 году специальный район Гьянгдзе был присоединён к специальному району Шигадзе. В 1970 году специальный район Шигадзе был переименован в округ Шигадзе.

В 2014 году округ Шигадзе был преобразован в город окружного значения, а ранее носивший это название и являвшийся центром округа город уездного уровня был переименован в городской район Самджубдзе.

Административно-территориальное деление 
Округ Шигадзе делится на 1 район городского подчинения и 17 уездов:

Туризм 
В Шигадзе находится немало монастырей большого культурно-исторического и религиозного значения, в частности Сакья и Ташилумпо.

Входящий в Шигадзе уезд Гьянгдзе знаменит крупным монастырём Пелкор Чёде и вновь отстроенной крепостью (дзонгом).

Экономика 
В Шигадзе расположено сверхсолёное озеро Чабьер-Цака, являющееся крупнейшим источником лития во всём Китае.

Транспорт

Железная дорога 
Железная дорога Лхаса — Шигадзе соединяет станцию Самджубдзе с вокзалом Лхаса, далее дорога соединяется через Цинхай-Тибетскую железную дорогу с остальным Китаем. Весь путь от Шигадзе до Лхаса занимает три часа.

Расписание составлено так, что за один день можно совершить поездку из Лхасы и обратно.

Самолёты 
Аэропорт Мира Шигадзе открылся 30 октября 2010 года. Аэропорт находится в посёлке Цзяндан на расстоянии 43 км от Самджубдзе на высоте 3782 м. Аэропорт способен принимать 230 тысяч пассажиров в год к 2020 году.

Дороги 
Основные трассы — Годао 318 и Годао 219.

Примечания

Ссылки